Hollrungia aurantioides is een zeldzame plant die voorkomt in Nieuw-Guinea en in Queensland, Australië. Het is een groenblijvende, tweehuizige klimplant die klimt met behulp van ranken.

Hollrungia aurantioides heeft enkele mofologische overeenkomsten met passiebloemen (Passiflora). Recente analyses suggereren dat Hollrungia aurantioides en Tetrapathea tetrandra uit Nieuw-Zeeland zouden moeten worden ingedeeld bij Passiflora, maar hier moet nog verder onderzoek naar worden verricht. Ze zouden dan worden opgenomen in het nieuwe ondergeslacht Tetrapathea als Passiflora aurantioides en Passiflora tetrandra.

Hollrungia aurantioides is in Australië tot nu toe alleen geregistreerd in de omgeving van Deeral, Babinda en Mount Bellenden Ker in het noorden van Queensland. Onlangs zou er een plant ontdekt zijn, die nauw verwant zou zijn aan deze soort.

Passifloraceae
Plant uit het Australaziatisch gebied